Британская олимпийская ассоциация () — организация, представляющая Великобританию в международном олимпийском движении. Основана и зарегистрирована в МОК в 1905 году.

Штаб-квартира расположена в Лондоне. Является членом МОК, ЕОК и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта в Великобритании.

Олимпийские игры в Великобритании 
Великобритания была трижды удостоена права проведения летней Олимпиады, все три заявки были на город Лондон: Игры состоялись в 1908, в 1948 и в 2012 году.

См. также 
 Великобритания на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт Британской олимпийской ассоциации.

Великобритания
Великобритания на Олимпийских играх
Организации, основанные в 1905 году
Спортивные организации Великобритании